«Виктория-86» () — бывший белорусский женский футбольный клуб из города Брест.

История 
Первая женская футбольная команда в городе Брест (и одна из старейшин команд Белоруссии) была основана в 1986 году. Участник второй лиги чемпионатов СССР 1990 и 1991 годов. В национальных чемпионатах Беларуси принимает участие с чемпионата 1993. В 1996 году прпдставляла Белоруссию на Кубке чемпионов содружества. Выступала под названиями «Виктория» (1993—1998), «Жемчужина» (1999—2008) и «Виктория-86» (2009—2014).

Достижения 
титульные
 Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
 чемпион (1): 1995
 бронзовый призёр (3): 1994, 2006, 2007
 Кубок Белоруссии по футболу среди женщин
 финалист (4): 1996, 1999, 2005, 2007
 Кубок чемпионов Содружества среди женских команд
 финалист (1): 1996

командные
 самая крупная победа: 23:0 («Двина», 2007)
 самое крупное поражение: 0:34 («Надежда-Днепр», 2013)

личные
 наибольшее количество матчей в чемпионатах за команду: Наталья Глядко (262)
 лучший бомбардир команды:
 в чемпионатах — Елена Адамчук (75)
 за сезон — Алеся Давыдович (34, 2007)

Игроки клуба 

  Алина Васильева (2008—2011)
  Любовь Гудченко (2010)
  Лилия Киселевичuk

  Ирина Козеева (1994—1996)
  Елена Козлова (2000—2001)
  Анна Козюпа (2010—2013)

  Лиана Мирошниченкоen (2010)
  Анна Пилипенко (2010—2011)
  Ольга Савостьян (2010)

Результаты выступлений

Примечание 

Женские футбольные клубы Белоруссии